Il singolare del torneo di tennis Contrexéville Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ronald Agénor che ha battuto in finale Gérard Solvès 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Juan-Albert Viloca-Puig (primo turno)
 Tomas Behrend (semifinali)
 Ronald Agénor (Campione)
 Ville Liukko (primo turno)

 Nicolás Massú (primo turno)
 Julien Boutter (primo turno)
 Gastón Etlis (secondo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Contrexéville Challenger 1999